Gobe-mouche est le nom donné à plusieurs espèces de plantes de genres variés, notamment des carnivores, ou au moins en partie.

Liste des gobe-mouches 
 Apocyne à feuilles d'androsème — Apocynum androsaemifolium
 Dionée attrape-mouche (Gobe-mouche de Vénus) — Dionaea muscipula
 Différentes grassettes, dont :
 La Grassette du Portugal (Gobe-mouche du Portugal) — Pinguicula lusitanica
 Digitale pourpre — Digitalis purpurea

Nom de plante ambigu